Kreis 5 bezeichnet:

 in Winterthur den Stadtkreis Veltheim
 in Zürich den Stadtkreis Industriequartier